A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1936-37, denominada oficialmente de Allsvenskan 1936-37, foi a 13º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o AIK que conquistou seu 2º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1936-37
1936 no futebol
1937 no futebol
Desporto na Suécia em 1936
Desporto na Suécia em 1937